Zusjes (televisieserie) - Nederlandse televisieserie
 De zusjes Kriegel - Belgische film
 Twee zusjes - schilderij van Renoir
 Monument voor de zusjes Eggink - monument in Zutphen
 Zusjes De Roo - Nederlands zangduo
 Zusjes Van Wanrooy - Nederlands accordeonduo
 Zingende Zusjes - Nederlands zangduo
 De Limburgse Zusjes - Nederlands zangduo
 Vinken Zusjes - Belgisch zangtrio